Кагияма (, ) — японская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1971) — японский фигурист, чемпион Японии (1991—1993), отец Юмы Кагиямы.
 Кагияма, Юма (род. 2003) — японский фигурист.